Футбольный клуб «Сату́рн»:
 «Сатурн» — футбольный клуб из города Раменское.
 «Сатурн-2» — футбольный клуб из Раменского, фарм-клуб «Сатурна», также назывался «Космос», «Сатурн», представлял города Долгопрудный, Электросталь, Егорьевск, Жуковский.
 «Сатурн»-2 — дублирующий состав «Сатурна», в 1999—2000 годах играл во Втором дивизионе.
 «Сатурн» — бывший футбольный клуб из города Набережные Челны.
 «Сатурн-1991» — бывший футбольный клуб из Санкт-Петербурга.
 «Сатурн» — название футбольного клуба «Рыбинск» в 1964—1991 годах.
  — футбольный (soccer) клуб из города Мариетта, штат Джорджия, США.
 «Локомотив-Сатурн» — название футбольного клуба «Локомотив» из Санкт-Петербурга в 1996 году.
 «Метеор-Сатурн» — название футбольного клуба «Метеор» из города Жуковский в 2008 году. См. также 
 «Мастер-Сатурн» — училище Олимпийского резерва в Московской области.